Deckblatt steht für:

 Deckblatt (Zigarre), die äußere Hülle einer Zigarre
 die erste Seite einer Loseblattsammlung in einem Schnellhefter oder Aktenordner
 die Titelseite einer Zeitung oder Illustrierten
 das oberste Blatt einer Bewerbungsmappe
 eine Alternativbezeichnung für das Vorsatzblatt, siehe Vorsatz (Buchherstellung), oder auch für einen dünnen Buchdeckel
 das Tragblatt einer Einzelblüte bei Blütenpflanzen